Nenad Đorđević - em sérvio, Ненад Ђорђевић (Paraćin, 7 de agosto de 1979) é um ex-futebolista sérvio que atuou como zagueiro.

Carreira 
Nenad Đorđević representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006, embora não tenha entrado em campo. Sua última partida pela seleção ocorreu no penúltimo amistoso antes do Mundial e ele não chegou a defender a nova Seleção Sérvia de Futebol.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Futebolistas do Kalmar FF
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Servo-Montenegrina de Futebol